Бредихина — женская форма русской фамилии .

 Известные носительницы 
 Бредихина, Антонина Романовна (1947-2017) — Герой Социалистического Труда, аппаратчица. 
 Бредихина, Нэлина Александровна (род. 1939) — российский учёный-библиовед, заслуженный работник культуры РФ.
 Бредихина, Вера Павловна (род. 1930) —  советский ученый-лингвист, профессор (1994), заслуженный учитель Казахстана и заслуженный работник просвещения РК.

Другое  
 (786) Бредихина — небольшой астероид внешней части главного пояса, принадлежит к тёмному спектральному классу C. См. также 
 Бредихин